Cassen steht für: 

 Cassen, Gemeinde im Département Landes, Frankreich 
 Benedict Cassen (1902–1972), US-amerikanischer Medizinphysiker

Siehe auch:
 Cassens
 Kassen